Brillante – taglio rotondo di un diamante o altra pietra preziosa per ottenere il massimo della brillantezza 
Brillante – fregata che prestò servizio nella Marina veneziana e in quella francese
Brillante – telenovela brasiliana
Brillante Calcio a 5 – squadra di calcio a 5 del passato di Roma
Carlo Brillante – filologo
Joshua Brillante – calciatore australiano

Altri progetti